Acuña steht für:

 Ciudad Acuña, Stadt in Mexiko
 Parada Acuña, Ort in Argentinien
 Municipio Acuña, Municipio in Mexiko
 Flughafen Campeche „Alberto Acuña Ongay“, Flughafen in Campeche in Mexico
 Acuña Rocks, Antarktis
 Acuña-Insel, Antarktis

Acuña ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Acuña (* 1944), peruanischer Schlagzeuger und Perkussionist
 Alfredo Acuña (* 1946), peruanischer Tennisspieler
 Antonio Acuña Carballar (1901–1936), spanischer Politiker
 Antonio de Acuña (1453–1526), spanischer Kleriker
 Antonio de Acuña Cabrera y Bayona (um 1597–1662), spanischer Offizier und von 1650 bis 1656 Gouverneur von Chile
 Carlos Acuña (1915–1999), Tango-Sänger
 Carlos Javier Acuña (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 Clarence Acuña (* 1975), chilenischer Fußballspieler
 Claudia Acuña (* 1971), chilenische Jazz-Sängerin
 Cristóbal Diatristán de Acuña (1597–1676), spanischer Missionar und Entdecker
 Crox Acuña (* 1990), venezolanischer Schwimmer
 Diego Acuña (* 1981), peruanischer Tennisspieler
 Diego Sarmiento de Acuña (1567–1626), spanischer Diplomat
 Edgardo Acuña, argentinischer Tango-Gitarrist und -komponist
 Emerson Acuña (* 1979), kolumbianischer Fußballspieler

 Héctor Acuña (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Hernando de Acuña (1520–1580), spanischer Dichter
 Jason Shannon Acuña (* 1973), US-amerikanischer Darsteller, siehe Wee Man
 Jesus Maria Acuña (1879–1957), mexikanischer Pianist, Violinist, Dirigent, Musikpädagoge und Komponist

 José Francisco Acuña († 1828), portugiesischer Pianist und Komponist spanischer Herkunft
 Juan de Acuña (1658–1734), Vizekönig in Neuspanien
 Juan Vitalio Acuña Núñez (1925–1967), kubanischer Revolutionär und Guerrillero
 Julio Acuña (* 1954), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Larry Tovar Acuña (* 1958), venezolanischer Drogenbaron
 Laura Acuña (* 1982), kolumbianische TV-Showmasterin
 Luis Alberto Acuña Gatillon (1927–2005), chilenischer Schriftsteller
 Manuel Acuña (1849–1873), mexikanischer Dichter
 Marcela Acuña (* 1976), spanische Boxerin
 Marcos Acuña (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Matías Acuña (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Mauro Fernández Acuña (1843–1905), Präsident Costa Ricas
 Máxima Acuña (geb. um 1970), peruanische Bäuerin und Aktivistin
 Maximiliano Acuña (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Mudo Acuña, mexikanischer Basketballspieler
 Pedro Bravo de Acuña († 1606), spanischer Gouverneur der Philippinen

 Robert Acuña, US-amerikanischer Maler

 Rosario de Acuña (1851–1923), spanische Schriftstellerin
 Sebastian Acuña (* 1998), ecuadorianischer Leichtathlet
 Vicenç Acuña i Requejo (* 1946), spanischer Musikpädagoge und Komponist